Паудерли има више значења:
 Паудерли (Тексас)
 Паудерли (Кентаки)